Ezell ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Clinton Ezell (1939–1993), US-amerikanischer Buchautor und Historiker
 Ralph Ezell (1953–2007), US-amerikanischer Bassist